Maurice Van Ranst, ruiter 
 Marc Van Ranst, viroloog
 Do Van Ranst, auteur van kinder- en jeugdboeken
 Hendrik van Ranst (1400-), historisch persoon
 Hendrik van Ranst (1430-1497), historisch persoon zoon van de vorige
 Anna van Ranst, historisch persoon slachtoffer van heksenvervolging
 Adriana van Ranst, historisch persoon
 Daniël van Ranst, historisch persoon
 Johanna van Ranst, historisch persoon
 Filips van Ranst, historisch persoon
 Constantin Ranst, historisch persoon
 Huizen Van Ranst, historische panden in Tienen
 Wapen van Ranst, heraldisch wapen
 Knooppunt Ranst, verkeersknooppunt ook bekend als Knooppunt van Ranst.